KarlEkon, Karlstads Ekonomistuderandes Förening, är den största studentföreningen vid Karlstads universitet. Föreningen är till för ekonomer och grundades 22 september 1980. År 2004 samt 2009 blev föreningen utsedd till årets ekonomförening av ekonomföreningarnas paraplyorganisation, Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation. År 2009 arrangerade KarlEkon S.E.R.O. konferensen, Kontaktmanna. År 2010 arrangerades SM i Ekonomi i Karlstad och värd för arrangemanget vara KarlEkon. Förutom tävlingen arrangerades även en konferens med temat Meeting Asia. SM i Ekonomi arrangeras även 2017 i Karlstad med KarlEkon som värd. 

KarlEkon driver sedan 2015 studentbaren Campus Allmänna Pub och Samlingsplats, C.A.P.S., som har öppet minst en gång i veckan. Deras mest besökta event är deras beerpongturneringar som anordnas första torsdagen varje månad. KarlEkon drev mellan 1995 och 2015 campusbaren, Rumpan Bar, efter att man 1995 avvecklade den gamla klubblokalen, Pumpen. Pumpen var en studentpub på över 300 kvm som låg på Lamberget. Föreningen har sedan 1984 overallsfärgen, rosa. Från 1985 fram till början av 2000-talet drev KarlEkon radiokanalen RadioRosa men efter svikande intresse lades denna ner. Sedan 80-talet driver även Karlekon ekonomtidningen, Goodwill. Tidningen har haft intervjuer av allt från Leif Pagrotsky till Fredrik Reinfeldt, Timbuktu och Per Holknekt. Mellan åren 1988 och 1997 hade föreningen även en seniorförening.

Organisation
KarlEkons högsta beslutande organ är årsstämman samt vårstämman där medlemmarna får säga sitt. Det är här styrelsen väljs och beslut om de långsiktiga dokumenten tas. Styrelsen är sedan ytterst ansvarig för förvaltningen och verksamheten inom KarlEkon. Styrelsen består av tolv personer, Ordförande, Vice Ordförande, Sekreterare, Skattmästare, Ordförande Marknadsföring, Ordförande Utbildning, Ordförande Näringsliv, Ordförande Idrott, Sexmästare, Ordförande C.A.P.S., Vice Ordförande C.A.P.S samt Art Director. 

KarlEkons verksamhet är indelad i tre huvudgrenar – Näringsliv, Social verksamhet samt Utbildning – där varje gren har ett utskott som ansvarar för grenens ansvar. De tre utskotten som ansvarar för dessa verksamhetsgrenar är Näringslivsutskottet, Sexmästeriet och Utbildningsutskottet. Sedan har KarlEkon även Marknadsföringsutskottet som ansvarar för att marknadsföra KarlEkon både internt och externt.

Föreningen bedriver även ett antal projekt som är fristående och som svarar inför styrelsen. Exempel på detta kan vara Karlstads Ekonomers Yrkesdag, även kallad KEY-dagen, Valborgsfirandet eller nollningen som är ett helt fristående projekt.

Hedersmedlemmar 
 2023 - StorAxel
 2022 - Ivo Kuijpers
 2022 - Martin Westerlund
 2020 - Jack Norrena & Marcus Pfeiff
2019 - Richard Beergrehn
2017 - Carl Allert
2016 - Fredrik Gehlin
2015 - Ronja Rantanen
2014 - Saga Blomqvist

Ordförande 
 2024 - Evelina Näsen
 2023 - Eden FBP Obama
 2022 - Johannes Dahlberg / Gabriel Ekholm Lavebratt
 2021 - Johannes Dahlberg
 2020 - Amanda Nygren
 2019 - Anna Marble
 2018 - Julia Zakrisson
 2017 - Mikaela Lind
 2016 - Carl Allert
2015 - Joakim Andersson
2014 - Anton Crona
2013 - Simon Strid
2012 - Hampus Gerlach
2011 - Veronica Hallberg
2010 - Malin Granqvist
2009 - Nicklas Thoren
2008 - Erik Boss
2007 - Johan Kaluza

Externa länkar
Karlekon.com
KEY-dagen
Flottracet
C.A.P.S

Studentföreningar
Karlstads universitet
Studentorganisationer